Edward Drake peut désigner :
 Edward Drake (1912-1995), footballeur anglais ;
 Edward Drake (1986-), skieur alpin britannique.